Langford peut désigner :

Toponyme 
 Langford, ville de Colombie-Britannique au Canada ;
 Langford, ville du Bedfordshire en Angleterre ;
 Langford, village de l'Oxfordshire en Angleterre ;
 Langford, hameau situé dans la ville de North Collins, dans le sud du Comté d'Erie, dans l'état de New York aux États-Unis ;
 Langford, une municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud.

Patronyme 

 Bonnie Langford (1964-), actrice et danseuse anglaise ;
 David Langford (1953-), écrivain britannique ;
 Frances Langford (1913-2005), actrice, scénariste et compositrice américaine ;
 Georges Langford (1948-),  auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Jayme Langford (1987-), actrice porno américaine ;
 John Langford (1968-), joueur de rugby à XV australien ;
 Joseph Michael Langford (1951-2010), prêtre américain ;
 Josephine Langford (1997-), actrice australienne ;
 Katherine Langford (1996-), actrice australienne ;
 Keith Langford (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Nathaniel P. Langford  (1832-1911), explorateur américain ;
 Reshard Langford (1986-), joueur américain de football américain ;
 Sam Langford (1883-1956), boxeur canadien.

 Herbert Langford Reed (1889-1954), acteur, scénariste et réalisateur britannique.

Autres 
 Cowichan—Malahat—Langford, circonscription de Colombie-Britannique au Canada ;
 Steeple Langford, ville du Wiltshire en Angleterre ;
 Washburn-Langford-Doane Expedition, expédition dans le Wyoming aux États-Unis ;
 Mont Langford, un sommet de la chaîne de montagne Absaroka aux États-Unis.

Homonymie de toponyme